

Cinema 
 Nessuno lo sa (titolo anglosassone Nobody Knows) – film del 2004 diretto da Hirokazu Kore'eda

Manhwa 

 Nobody Knows – manhwa del 2011

Musica 
 Nobody Knows the Trouble I've Seen – canzone del XIX secolo
 Nobody Knows – singolo di Nik Kershaw del 1986
 Nobody Knows – singolo di Tony Rich del 1996
 Nobody Knows Me – singolo promozionale di Madonna del 2003
 Nobody Knows – singolo di Pink del 2006
 Nobody Knows – singolo di Darin del 2012

 Nobodyknows+ – gruppo musicale giapponese